Brandaris (berg), een berg op Bonaire
Brandaris (shag), een merk shag
Brandaris (vuurtoren), een vuurtoren op Terschelling
De Brandaris, een radiozender tijdens de Tweede Wereldoorlog
Sint Brandaris (of Brandarius), een (vermeende) katholieke heilige